Евгений Константинович Андреевский () — российский государственный деятель, тайный советник. В разное время занимал должности Курского вице-губернатора (1890—93), Черниговского губернатора (1893—1901).

Биография 
Из дворян Бессарабской губернии. Образование получил в 3-м военном Александровском училище. В 1866 г. обучался в Михайловском артиллерийском училище. Офицерскую службу начал подпоручиком в Гвардейской конно-артиллерийской бригаде.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. состоял ординарцем при главнокомандующем Его Императорском Высочестве Великом Князе Николае Николаевиче. За отличия в делах при обстреливании Рущука, Никополя, Ловчи и в особенности под Плевной, Андреевский был награждён золотым оружием с надписью "За храбрость" и орденом святого Владимира IV степени с мечами и бантом. В 1878 г. Андреевский был назначен флигель-адъютантом Его Величества.

В 1890 г. Андреевский перешел на службу по гражданскому ведомству и назначен Курским вице-губернатором, а затем с 1893 по 1903 г. занимал должность Черниговского губернатора.
Занимался общественной и благотворительной деятельностью в Черниговской губернии. Состоял почетным членом Императорского археологического института, почетным членом Императорского российского пожарного общества, правителем Михайловского артиллерийского училища, под покровительством императрицы Марии Федоровны, попечителем о глухих, попечителем черниговского отделения детских приютов, членом Императорского Православного Палестинского общества, членом Российского общества Красного Креста, членом попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых, почетным членом черниговского общества исправительных колоний для малолетних преступников.

Умер 8 марта 1917 г. Похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе.

Воспоминания 
Андреевский являлся автором ряда статей и воспоминаний, публиковавшихся в журналах «Исторический вестник» и «Русская старина». В перечисленных произведениях Андреевского, относящихся преимущественно к его личным воспоминаниям, связанным с военной службой, много интересного для характеристики наших выдающихся военных деятелей.
 В "Историческом Вестнике" за 1908—09 гг. помещены:
 воспоминания о князе К.А. Бебутове, о П.С. Ванновском
 статья "Молдаванская косность".
 В "Русской Старине" за 1907, 1908 и 1909 гг. напечатан целый ряд его статей:
 "К воспоминаниям о графе Ф.Ф. Берге",
 "Особые взгляды" (из воспом. о П.П. Косаговском),
 "Предсказание румынской цыганки" (из воспом. о генерал-адъютанте С.С. Ганецком),
 "Ошибки короля Лира" (из воспоминаний о Москве),
 "М.И. Драгомиров и военно-учебные заведения.",
 "М.И. Драгомиров — фельдфебель",
 "М.И. Драгомиров и время перед войной 1877—78 гг.".

Чины 

 Подпоручик (8.08.1866),
 Флигель-адъютант (1878),
 Штабс-капитан гвардии (на 25.08.1877),
 Капитан гвардии (1878),
 Зачислен в МВД и переименован в коллежские советники (3.03.1889),
  Тайный советник за отличие (ст. 14.04.1902).

Прохождение службы 
 в 3-й конно-артиллерийской бригаде (8.08.1866),
 прикомандирован к 3-й батарее лейб-гвардии Конной артиллерии (1868),
 утвержден в должности бригадного адъютанта (1876),
 прикомандирован к полевому артиллерийскому управлению действующей армии и назначен ординарцем главнокомандующего великого князя Николая Николаевича-старшего (1877),
 командирован во Францию для присутствия на маневрах французских войск (1878),
 временно командующий 4-й бат. лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригады (1878),
 председатель бригадного суда (1880),
 временный член Санкт-Петербургского военно-окружного суда (1881),
 председатель бригадного суда (1882),
 временно командующий 4-й батареи лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригады (1885),
 отчислен от фронта в Свиту ЕИВ (1886),
 откомандирован в распоряжение полтавского губернатора (3.03.1889),
 курский вице-губернатор (1890-93),
 черниговский губернатор (1893-1903),
 при министре внутренних дел (13.12.1903-после 1.05.1907).

Награды и знаки отличия
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1894);
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (за отличие при обстреле крепости Рущук и Никополя) (1878);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (за отличие при деревне Правицы) (1878);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1896);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (за отличие в ходе военных действий у крепости Плевна) (1878);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1900);
 Орден Белого орла (1912);
 Золотая сабля «За храбрость» (за отличие при взятии укрепленного города Ловчи) (1878);
 Медаль «В память Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг.» (1878);
 Медаль «В память царствования Императора Николая I» (1896);
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896);
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» (1896);
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1896);
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913);
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет;
 знак отличия 24.11.1866 с вензелевым изображением имени Императора Александра II;
 знак в память 100-летия ведомства учреждений Императрицы Марии;
 знак Императорского Палестинского православного общества;
 знак Красного Креста;
 знак отличия попечительств о слепых;
 знак отличия попечительств о глухонемых;
 знак попечения детских приютов ведомства Императрицы Марии.

Иностранные
 Орден Льва и Солнца 1-й ст. (Персия) (1900);
 Орден Почётного легиона 4-й ст. (офицерский крест) (Франция) (1879);
 Орден Короны Румынии 1-й ст. (Румыния) (1899);
 Золотой крест за военную доблесть (Румыния) (1877);
 Румынский железный крест в память перехода войск через Дунай (Румыния);
 Орден Таковского креста 4-й ст. (офицерский крест) (Сербия) (1878);
 Орден Святого Саввы 1-й ст. (Сербия).

Черниговские губернаторы
Тайные советники
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Награждённые знаком отличия беспорочной службы